Niemcy:
 Raich – dzielnica gminy Kleines Wiesental w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach

Osoby:
 Banjamin Raich – austriacki skoczek narciarski
 Hermann Raich – austriacki biskup

Zobacz też 
 Reich